Бламон () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Является центром и самым крупным населённым пунктом одноимённого кантона.

География 						
Бламон	расположен в 50 км к востоку от Нанси. Стоит на реке Везуза. Город пересекала национальная автодорога № 4, которая проходила непосредственно через старинные улицы города, в 2006 году была проведена объездная дорога. Соседние коммуны: Репе и Гонье на севере, Фремонвиль на востоке, Арбуе на юго-востоке, Барба на юге, Домевр-сюр-Везуз на юго-западе, Верденаль и Шазель-сюр-Альб на западе.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 1143 человека.

История 

В Бламоне находился замок XI века, руины которого остались до сих пор.

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Морис, построена в 1852 году в неоготическом стиле. Орган XVIII века, переделан в XIX веке.

Уроженцы 
 Флоран Шмитт (1870—1958) — французский композитор

Литература

Ссылки 						
 Национальный институт статистики						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель